Hōsan-gun kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Pongsan-gun, kommun, Norra Hwanghae, 
 Kimhyŏnggwŏn-gun, kommun, Yanggang-do, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar